Um sistema de captação de água é uma tubulação que sai de lugares onde a água é mais vazante até o reservatório. Pode ser feita de duas maneiras:

 Bombeamento: bombeamento da fonte de água que se encontra em desnível a área a ser irrigada;
 Gravidade: o nível de reserva está acima da área a ser irrigada, por exemplo: o rio, utilizando um canal para transportar a água até a área de irrigação.

Água